Пу́нта-Ка́на ():

 Пунта-Кана — наименование муниципального района и одноимённого курорта в провинции Ла-Альтаграсия Доминиканской республики.
 Пунта-Кана — коммерческий аэропорт Пунта-Каны

См. также 
 Пунта